Ash steht für:
 Ash (Band), irische Band

Geographische Objekte:
 Ash Brook Swamp Reservation, Park im Union County, New Jersey
 Ash Canyon, Mine im Doña Ana County, New Mexico
 Ash Carleton Park, Park im Monroe County, Michigan
 Ash Craft Pond, See im Essex County, New York
 Ash Creek Airport im Cochise County, Arizona
 Ash Creek Oil Field, Ölfeld im Pawnee County, Kansas
 Ash Creek State Wildlife Area, Park im Lassen County, Kalifornien
 Ash Creek Wildlife Area, Park im Modoc County, Kalifornien
 Ash Drift Mine, Mine im Tuscaloosa County, Alabama
 Ash Grove Quarry, Mine im Cass County, Nebraska
 Ash-Hollow-Formation, lithostratigraphische Formation im zentralen Nordamerika
 Ash Peak Mine, Mine im Greenlee County, Arizona
 Ash Meadows Airport, im Nye County, Nevada
 Ash Slough, See im Richland Parish, Louisiana
 Ash Spring Canyon Prospect, Mine im Grant County, New Mexico
 Mount Ash, Berg im Australischen Antarktis-Territorium

Orte im Vereinigten Königreich:
 Ash (Derbyshire), ein Ort in Derbyshire
 Ash (Devon), ein Ort in Devon
 Ash (Kent), ein Ort in Kent
 Ash (Oxfordshire), ein Ort in Oxfordshire
 Ash (Surrey), ein Ort in Surrey

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ash (Georgia), im Paulding County
 Ash (Kalifornien), im Madera County – nicht mehr existent
 Ash (Missouri), im Monroe County
 Ash (North Carolina), im Brunswick County
 Ash (Ohio), im Licking County
 Ash (Oregon), im Douglas County
 Ash (Texas), im Houston County
 Ash (Washington), im Walla Walla County
 Ash (West Virginia), im Mason County
 Ash Acres, im Clare County, Michigan
 Ash Fork, im Yavapai County, Arizona
 Ash Iron Springs, im Warrick County, Indiana
 Ash Manor, im Henry County, Georgia
 Ash Point, im Knox County, Maine
 Ash Ridge, im Brown County, Ohio
 Ash Ridge (Wisconsin), im Richland County
 Ash Springs, im Lincoln County, Nevada
 Ash Valley, im Pawnee County, Kansas

Fließgewässer:
 Ash Bog Stream, im Hancock County, Maine
 Ash Camp Branch, im Sevier County, Tennessee
 Ash Canyon Creek, in Carson City, Nevada
 Ash Clove Brook, im Delaware County, New York
 Ash Cove Creek, im Cherokee County, North Carolina
 Ash Craft Brook, im Essex County, New York
 Ash Drain, im Lenawee County, Michigan
 Ash Flat Branch, im Macon County, North Carolina
 Ash Fork (West Virginia), im Nicholas County
 Ash Gill, kurzer Fluss in Cumbria, England
 Ash Ground Branch, im Jackson County, Kentucky
 Ash Gut, im Kent County, Delaware
 Ash Gut Branch, im Jackson County, Kentucky
 Ash Hollow Creek, im Lancaster County, Nebraska
 Ash Hollow Run, im Frederick County, Virginia
 Ash Hopper Branch, im Sevier County, Tennessee
 Ash House Branch, im Perry County, Indiana
 Ash Lick, im Randolph County, West Virginia
 Ash Lick Fork, im Pike County, Kentucky
 Ash Lick Run, im Jackson County, West Virginia
 Ash River, im St. Louis County, Minnesota
 Ash Wash, im Pima County, Arizona
 Ash River, in Südafrika

im NRHP gelistete Objekte:
 Ash Creek School, in Wilburton, Oklahoma, ID-Nr. 88001392
 Ash Fork Maintenance Camp #1, in Ash Fork, Arizona, ID-Nr. 00000103
 Ash Fork Steel Dam, in Ash Fork, Arizona, ID-Nr. 76000373
 Ash Hill (Hyattsville), in Hyattsville, Maryland, ID-Nr. 77001523
 Ash Hollow Cave, in Lewellen, Nebraska, ID-Nr. 66000445
 Ash Hollow Historic District, in Lewellen, Nebraska, ID-Nr. 75001093
 Ash Mountain Entrance Sign, in Three Rivers, Kalifornien, ID-Nr. 78000367
 Ash Park Historic District, in Mount Vernon, Iowa, ID-Nr. 93000899
 Ash Street Historic District, in Cambridge, Massachusetts, ID-Nr. 82001916
 Ash Street–Sycamore Creek Bridge, in Mason, Michigan, ID-Nr. 99001673

Ash ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Ash (* 1957), britischer Musiker
 Eric Ash (1928–2021), britischer Elektroingenieur
 James Earle Ash (1884–1986), US-amerikanischer Pathologe sowie Offizier
 Jerry Ash (* 1942), US-amerikanischer Radrennfahrer

 Lauren Ash (* 1983), kanadische Schauspielerin und Comedian
 Lucille Ash (* 1935), US-amerikanische Eiskunstläuferin
 Marvin Ash (1914–1974), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Michael Woolston Ash (1789–1858), US-amerikanischer Politiker
 Mitchell Ash (* 1948), US-amerikanischer Historiker
 Paul Ash (1891–1958), US-amerikanischer Violinist, Pianist, Komponist und Bigband-Leader
 Ronnie Ash (* 1988), US-amerikanischer Hürdenläufer
 Roy Ash (1918–2011), US-amerikanischer Wirtschaftsmanager, Unternehmer und Regierungsbeamter
 Samuel Howard Ash (1884–1951), US-amerikanischer Varietékünstler, Sänger und Schauspieler
 Steve Ash (* 1957), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Timothy Garton Ash (* 1955), britischer Historiker und Schriftsteller
 Vic Ash  (1930–2014), britischer Jazz-Klarinettist und Saxophonist
 Walter Ash (1906–1998), britischer Konteradmiral und Elektroingenieur
 William Ash († 2014), britischer Schriftsteller und Weltkriegspilot

ash steht für:
 Tequiraca (ISO-639-3-Code), wohl Mitte des 20. Jahrhunderts ausgestorbene isolierte Sprache in der Region Loreto, Peru

ASH steht für:
 Aebi Schmidt Holding, Schweizer Fahrzeughersteller
 Aktion Saubere Hände, eine nationale Kampagne für Händehygiene in deutschen Gesundheitseinrichtungen
 Alice Salomon Hochschule Berlin, staatliche Fachhochschule
 Alkoholische Steatohepatitis, alkoholbedingte Fettleberentzündung, siehe Steatohepatitis #Alkoholische Steatohepatitis (ASH)
 Almquist-Shell, Benutzerschnittstelle für UNIX oder Unix-ähnliche Betriebssysteme, siehe Unix-Shell #Die Almquist-Shell
 American Society of Hematology, Amerikanische Gesellschaft für Hämatologie
 Application Systems Heidelberg, Software- und Spielevertrieb
 Arbeiterselbsthilfe
 Austrian Superheroes, österreichischer Superhelden-Comic
 Boire Field (IATA-Code), Flughafen in Nashua, New Hampshire
 Mesa Airlines (ICAO-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft

Siehe auch:
 Aesch
 Asch
 Ashe
 Ash Flat
 Ash Grove
 Ash Hill
 Ash Island
 Ash Lake
 Ash Pond
 Red Ash
 River Ash

Abkürzung